— японская фамилия. Известные носители:

 Такэнака Сигэхару (1544—1579) — японский самурай эпохи Сэнгоку.
 Такэнака, Хисато (род. 1955) — японский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, более известный как Чар.